Stonington puede hacer referencia a:

Localidades de Estados Unidos 
Stonington, villa en el Estado de Illinois;
Stonington, pueblo en el condado de New London, Connecticut;
Stonington, borough en el condado de New London, Connecticut;
Stonington, pueblo en el Estado de Maine;
Municipio de Stonington, en el Estado de Illinois;
North Stonington, pueblo en el Estado de Connecticut; o

Otros 
Isla Stonington, en la Antártida.